Babangida ist der Familienname folgender Personen:

 Ibrahim Babangida (* 1941), Offizier, Politiker und ehemaliger Präsident von Nigeria
 Haruna Babangida (* 1982), nigerianischer Fußballspieler
 Tijani Babangida (* 1973), nigerianischer Fußballspieler